Heiliger Julian oder Heiliger Julianus steht für folgende Personen:

 Julianus von Sora († um 140), christlicher Märtyrer
 Julian von Emesa († 284/312), Arzt und christlicher Märtyrer
 Julian von Antinoë († um 304), ägyptischer Märtyrer, siehe Julian und Basilissa
 Julianus von Brioude († um 304), christlicher Märtyrer 
 Julian von Tarsus († 305/311), christlicher Märtyrer
 Julianus von Le Mans († 348), Bischof von Le Mans 
 Julian von Toledo (um 652–690), Metropolit von Toledo
 Julianus Hospitator, Heiliger 
 Julian von Cuenca (1127–1208), Bischof von Cuenca
 Julian von Speyer († um 1250), Franziskaner, Chormeister, Komponist und Dichter
 Julianus Alemannus (um 1410–1486), Franziskaner

Siehe auch:
 Julius von Rom († um 190), christlicher Märtyrer
 Julius I. († 352), Papst